Ланга́ст, Ланґаст () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 380 км на захід від Парижа, 80 км на захід від Ренна, 27 км на південь від Сен-Бріє.

Історія 

1 січня 2019 року Лангаст і Плугенаст було об'єднано в новий муніципалітет Плугенаст-Лангаст.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 267 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 656,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Лангаст на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Лангаст на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Армор

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Кот-д'Армор